Kangerlukasik bezeichnet:
 Kangerlukasik (Bucht, Aasiaat Nunaat), Bucht im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Kangerlukasik (Bucht, Saqqarliit, nördlich), Bucht im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Kangerlukasik (Bucht, Saqqarliit, nordwestlich), Bucht im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Kangerlukasik (Bucht, Saqqarliit, südöstlich), Bucht im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Kangerlukasik (Bucht, Saqqarliit, westlich), Bucht im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Kangerlukasik (Bucht, Unarrat), Bucht im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Kangerlukasik (Bucht, bei Ilulissat), Bucht im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Kangerlukasik (Bucht, Kangiata Sullua), Bucht im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Kangerlukasik (Bucht, Killiat), Bucht im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Kangerlukasik (Bucht, Sallersuaq), Bucht im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Kangerlukasik (Bucht, Tinuteqisaap Nunaa), Bucht im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Kangerlukasik (Bucht, Maniitsoq), Bucht im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Kangerlukasik (Bucht, Eqaluit), Bucht im Distrikt Paamiut, Grönland
 Kangerlukasik (Bucht, Narsalik), Bucht im Distrikt Paamiut, Grönland
 Kangerlukasik (Bucht, Naanngisat), Bucht im Distrikt Qasigiannguit, Grönland
 Kangerlukasik (Bucht, Qeqertasussuk), Bucht im Distrikt Qasigiannguit, Grönland
 Kangerlukasik (Bucht, Sydostbugten), Bucht im Distrikt Qasigiannguit, Grönland
 Kangerlukasik (Fjord), Fjord im Distrikt Ilulissat, Grönland